Djavanchir Djafarov (1953-), chef d'orchestre azerbaïdjanais.
 Mammad Yusif Djafarov (1885-1938), un des fondateurs de la République démocratique d'Azerbaïdjan.